Il detentore Boris Becker è stato battuto in finale da Stefan Edberg per 6-2, 6-2, 3-6, 3-6, 6-4.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

ATP Tour 1990
Torneo di Wimbledon 1990